Windy Hill Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Windy Hill Airport (Georgia)
 Windy Hill Airport (Missouri)
 Windy Hill Airport (Pennsylvania)
 Windy Hill Airport (Texas)